rampa – budownictwo
 rampa – logistyka
 rampa – teatr
 rampa w sportach ekstremalnych
 Teatr Rampa – teatr muzyczny w Warszawie
 rampa – bariera drogowa, szlaban